Polygyra peregrina är en snäckart som först beskrevs av Alfred Rehder 1832.  Polygyra peregrina ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
peregrina